Колпаковский — многозначный термин.

Топоним
 Колпаковский — бывший посёлок городского типа в Соболевском районе Камчатского края упразднённый после дрифтерной катастрофы.
 Колпаковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Курчатовском районе Курской области РФ.

Фамилия 
Известные носители:

 Колпаковский, Герасим Алексеевич (1819—1896) — русский генерал от инфантерии, один из крупнейших деятелей завоевания Средней Азии.
 Колпаковский, Михаил Герасимович — сын Герасима Алексеевича Колпаковского, действительный статский советник, почётный мировой судья Новгорода

См. также

Примечания